Dicker Turm ist der Name folgender Türme:

in Deutschland:
 Dicker Turm (Büdingen), anderer Name des Großen Bollwerks in Büdingen, Wetteraukreis, Hessen; siehe Großes Bollwerk und Hexenturm (Büdingen)
 Dicker Turm (Düren), Rest der Stadtbefestigung von Düren, Kreis Düren, Nordrhein-Westfalen
 Dicker Turm (Esslingen), Teil der Esslinger Burg in Esslingen am Neckar, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg
 Dicker Turm (Euskirchen), Stadtturm in Euskirchen, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen; siehe Altstadt (Euskirchen)#Dicker Turm
 Dicker Turm (Friedewald), Turm der Wasserburg Friedewald (Hessen) in Friedewald (Hessen), Landkreis Hersfeld-Rotenburg, Hessen
 Dicker Turm (Görlitz), Teil der Stadtbefestigung von Görlitz, Landkreis Görlitz, Sachsen
 Dicker Turm (Heidelberg), Befestigungsturm des Heidelberger Schlosses in Heidelberg, kreisfreie Stadt, Baden-Württemberg; siehe Heidelberger Schloss#Dicker Turm
 Dicker Turm, anderer Name der Burg Holzheim (Haunetal) in Holzheim (Haunetal), Landkreis Hersfeld-Rotenburg, Hessen
 Dicker Turm (Kranichfeld), Bergfried des Oberschlosses (Kranichfeld) in Kranichfeld, Landkreis Weimarer Land, Thüringen
 Dicker Turm (Künzell), Wartturm in Dirlos (Künzell), Landkreis Fulda, Hessen
 Dicker Turm (Laudenbach), Turm der Burgruine Laudenbach in Laudenbach (Karlstadt), Landkreis Main-Spessart, Bayern
 Dicker Turm (Mönchengladbach), Turmstiege 16 (Mönchengladbach), Stadtmauerturm in Mönchengladbach Stadtteil Gladbach, Nordrhein-Westfalen
 Dicker Turm (Münnerstadt), Stadttor in Münnerstadt, Landkreis Bad Kissingen, Bayern
 Dicker Turm (Niederlauer), Wartturm bei Niederlauer, Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern
 Dicker Turm (Ochsenfurt), Teil der Stadtbefestigung von Ochsenfurt, Landkreis Würzburg, Bayern
 Dicker Turm (Peitz), anderer Name des Festungsturms in Peitz, Landkreis Spree-Neiße, Brandenburg; siehe Festung Peitz
 Dicker Turm (Ratingen), Teil der Stadtbefestigung von Ratingen, Kreis Mettmann, Nordrhein-Westfalen; siehe Ratingen#Stadtmauer
 Dicker Turm (Siegen), Teil des Unteren Schlosses in Siegen
 Dicker Turm (Weinsberg), Batterieturm der Burgruine Weibertreu in Weinsberg, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Dicker Turm (Zerbst), Glockenturm und ehemaliger Wehrturm in Zerbst/Anhalt, Landkreis Anhalt-Bitterfeld, Sachsen-Anhalt

in den Niederlanden:
 Dicker Turm, Kirchturm in Zierikzee, Provinz Zeeland; siehe Turm des Sint-Lievens-Münsters (Zierikzee)

in Polen:
 Dicker Turm, anderer Name des Werderturms, Teil der ehemaligen Stadtmauer in Gubin, Powiat Krośnieński (Krosno Odrzańskie), Woiwodschaft Lebus

in Rumänien:
 Dicker Turm (Hermannstadt), Teil der Stadtbefestigung von Hermannstadt (rumänisch: Sibiu), Kreis Sibiu, Siebenbürgen

Siehe auch:
 Dicker-Stein-Turm